Verwaltungspalast steht für
 Verwaltungspalast (Satu Mare)
 römischer Verwaltungspalast (Xanten)